Kapan (armênio : Կապան) é capital da província de Siunique da Armênia. A cidade está localizada a 136 km da capital Erevan e, em 2011, possuía uma população de 58 556 habitantes.

Geografia 

Kapan é maior cidade do sul da Armênia. Localizado no leste da Província de Siunique no vale Voghji que fica na encosta sul oriental da Faixa de Zangezur. Ao sul da cidade se localiza o Monte Khustup (3201 m).

História 

A área em torno de Kapan foi mencionado pela primeira vez no Século V. No Século X, o governador de Siunique, Príncipe Simbácio II se mudou para lá e fundou o Reino de Siunique, proclamando-se rei em 970. Um dos maiores líderes da região foi Davit Bek, que liderou Kapan no Século XVII, cujas guerras de libertação de Siunique contra os turcos, os invasores persas e muçulmanos foram disputadas. Em 1728 Davit Bek. Kapan é uma cidade formada no Século XIX da fusão de várias aldeias.

Economia 
Com uma população de aproximadamente 47000 habitantes, Kapan luta para lidar com as realidades do país após a Guerra de Nagorno-Karabakh e a pós-URSS. No entanto há sinais de crescimento e desenvolvimento. Kapan é uma cidade principalmente mineira. Kapan continua a ser um centro de muitos metais não ferrosos. A cidade é também o quarto maior centro comercial da Armênia. A cidade possui uma fábrica de minério de cobre.

Transporte 
A cidade está ligada ao Irã por via rodoviária. 

Antes da Guerra de Karabakh um pequeno aeroporto foi utilizado para acomodar as aeronaves YAK-40 e AN-14 de carga.

Más hoje em dia o aeroporto mais próximo fica a 62 km a norte.

Turismo 
A cidade é bem conhecida pelos seus mosteiros, principalmente pelo mosteiro Tatev e pelo mosteiro Vahanavank, além da Montanha Kapan.

Esporte 

Gandzasar
Lernagorts Kapan

Cidades-irmãs 
  Glendale, Estados Unidos
  Barysaw, Bielorrússia

Ligações externas 
Página oficial

Cidades da Arménia